Чемпионат Нидерландов по футболу 2003/2004 является 48 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 29 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал «Аякс».

Турнирная таблица 

1 «Утрехт » пробился в Кубок УЕФА сезона 2004/05 как финалист Кубка.

Плей-офф за право играть в Эредивизи

Группа A

Группа B

Результаты матчей

Плей-офф за право играть в Эредивизи

Группа A

Группа B 

Источник: RSSSFЦвета: зелёный = победа хозяев поля, синий = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Эредивизи 
 Статистика на RSSSF 

2003/2004
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2003 году
Спорт в Нидерландах в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004